Bowie Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Bowie Township (Chicot County, Arkansas)
 Bowie Township (Desha County, Arkansas)